

Фрутленд — місто, штат Айдахо
 Фрутленд — місто, штат Айова
 Фрутленд — місто, штат Меріленд
 Фрутленд — переписна місцевість в окрузі Гендерсон, штат Північна Кароліна